Уго Перес (, 6 октября 1968, Авельянеда) — аргентинский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1987 году выступлениями за команду клуба «Расинг» (Авельянеда), в которой провел четыре сезона, приняв участие в 84 матчах чемпионата. Большинство времени, проведенного в составе «Расинга», был основным игроком команды.

В течение 1991—1992 годов защищал цвета команды клуба «Феррокарриль Оэсте».

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Индепендьенте», к составу которого присоединился в 1992 году. Сыграл за команду из Авельянеды следующие два сезона своей игровой карьеры. Играя в составе «Индепендьенте» также в основном выходил на поле в основном составе команды.

В 1994 году заключил контракт с испанским клубом «Спортинг» (Хихон), в составе которого провел следующие три года своей карьеры игрока.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Эстудиантес», за команду которого выступал на протяжении 1997—1998 годов.

Выступления за сборную 
В 1988 году был вызван в Олимпийскую сборную Аргентины для участия в футбольном турнире Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

В 1994 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Аргентины. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 2 года, провел в форме главной команды страны 15 матчей, забив 2 гола.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1994 года в США, розыгрыша Кубка Конфедераций 1995 года в Саудовской Аравии, где вместе с командой завоевал «серебро», а также розыгрыша Кубка Америки 1995 года в Уругвае.

Примечания

Ссылка 
 Статистика выступлений на footballdatabase.eu 
 Статистика выступлений на national-football-teams.com 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Феррокарриль Оэсте»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года